Crash! Boom! Bang! – album zespołu Roxette
 Crash! Boom! Bang! – singel zespołu Roxette